Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Tracy Austin e Ann Kiyomura-Hayashi che hanno battuto in finale Rosie Casals e Wendy Turnbull 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (finale)
 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)

 Tracy Austin /  Ann Kiyomura-Hayashi (Campionesse)
 Diane Desfor /  Barbara Hallquist (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1980